Szpital steht für
 Szpital (Woiwodschaft Kujawien-Pommern), Ort in der Gmina_Gniewkowo, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Szpital (Film), von Krzysztof Kieślowski (1977)

Siehe auch:
 Spital